est une expression anglo-saxone signifiant « cri de guerre ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original du Cri de la victoire, film américain de Raoul Walsh sorti en 1955.

Musique

Album 

 , album d' sorti en  ;
 Battlecry, album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Battle Cry, album live du groupe de heavy metal Judas Priest, sorti le .

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , single d' sorti en 2015 ;
 , single d' sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le ;
 , chanson de Judas Priest présente sur l'album Redeemer of Souls sorti le .

Autres 
 Battle Cry, un jeu de société de Richard Borg.